Snedker est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1994), joueur anglais de football
 (1911-1981), homme politique en canadien en Saskatchewan

Homonymie de patronyme